Arnô Provenzano é um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 A felicidade é sua (c/ Otolindo Lopes)
 A fruta é boa (c/ Otolindo Lopes e Fausto Guimarães)
 A mentira acaba (c/ Rui de Almeida)
 Amor de rica (c/ Almeidinha, Oldemar Magalhães e Otolindo Lopes)
 Atchim (Deus te ajude) (c/ Otolindo Lopes e Oldemar Magalhães)
 Aviso prévio (c/ Otolindo Lopes)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)